L'édition 2004 du tournoi de tennis de Lyon se déroule du 4 au . Alors catégorisé International Series, le tournoi se dispute sur moquette en intérieur. L'épreuve de simple a été remportée par Robin Söderling et celle de double par Jonathan Erlich et Andy Ram.

Lauréats 
 Robin Söderling remporte le tournoi en simple en battant en finale Xavier Malisse. Il décroche ainsi son premier titre sur le circuit ATP.
 En double, les tenants du titre Jonathan Erlich et Andy Ram s'imposent en finale face à Jonas Björkman et Radek Štěpánek. Il s'agit de leur , et du  ensemble.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau complet

Résultats en double

Têtes de série

Tableau complet

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Lyon
 Saison 2004 de l'ATP

Liens externes 
  Site de l'ATP
 

ATP 2004
Grand Prix de tennis de Lyon
Grand Prix de tennis de Lyon
Tennis en octobre 2004